Джон Тайтор () — самопровозглашённый путешественник во времени, появившийся на американских форумах в 2000 — 2001 годах. Он утверждал, что прибыл из 2036 года. В это время он сделал множество предсказаний (некоторые из них неопределённые, некоторые весьма специфические) о событиях ближайшего времени, начиная с 2004 года. Некоторые из них сбылись (например, война в Ираке), некоторые — нет (сторонники Джона Тайтора считают, что таким образом он изменил будущее, в котором США распались на пять меньших регионов, окружающая среда и инфраструктура были опустошены ядерной атакой, а большинство других мировых держав — уничтожены).

Джон Тайтор утверждал, что сам он — один из солдат специального подразделения, и целью его миссии является доставка компьютера IBM 5100 из 70-х годов, который обладает малоизвестной функцией делать отладку программного кода старых систем на базе Unix, даже до распространения языков APL и Basic.

На сегодняшний день история пересказана на многочисленных веб-сайтах. В 2003 году фонд Джона Тайтора выпустил книгу. История Джона также обсуждалась на радиошоу Coast to Coast AM. В связи с этим история Тайтора уникальна с точки зрения широкого круга зрителей: она вышла за рамки ограниченной среды — обычной интернет-дискуссии.

В визуальном романе Steins;Gate образ Джона Тайтора отыгрывает ключевую роль в развитии сюжета.

См. также 
 Эндрю Карлсин

Примечания

Ссылки 
 https://www.telegraph.co.uk/news/science/11945420/Who-was-John-Titor-the-time-traveller-who-came-from-2036-to-warn-us-of-a-nuclear-war.html
 https://skeptoid.com/episodes/4356

Путешествия во времени
2036 год
Интернет-мемы, появившиеся в 2000 году